Кэныль-Кыке:

Реки
 Кэныль-Кыке (приток Пякаль-Кы)
 Кэныль-Кыке (приток Хэтыль-Кы)